L'édition féminine 2022 du tournoi de tennis d'Adélaïde se déroule du 10 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 250.
Une 1ère édition 2022 se tient la semaine précédente en catégorie WTA 500.

Faits marquants

Forfaits 
  Camila Giorgi → remplacée par  Madison Brengle
  Ann Li → remplacée par  Ana Konjuh
  Yulia Putintseva → remplacée par  Madison Keys
  Sara Sorribes Tormo → remplacée par  Mayar Sherif
  Clara Tauson → remplacée par  Alizé Cornet

Lauréates 
L'américaine Madison Keys remporte son  WTA, le  depuis 2019, en dominant en finale sa compatriote Alison Riske.
La paire japonaise Eri Hozumi / Makoto Ninomiya remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2022
Adélaïde
Tennis en Australie en 2022
Tennis en janvier 2022